Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1948. godinu je treći put zaredom osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.

Prvo su igrane republičke lige i kvalifikacije, te potom završnica na koju se plasiralo pet najuspješnijih klubova.

Savezno prvenstvo

Završnica prvenstva 

Igrano u Beogradu.

Republička prvenstva

Hrvatska

Polufinale prvenstva

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1948